Daniel Berg kan syfta på bland andra:

* Daniel Berg (missionär) (1884–1963), svensk missionär
 Daniel Berg (författare) (1887–1937), svensk journalist och översättare
 Daniel Berg (slagverkare) (född 1971), svensk slagverkare
 Daniel Berg (serieskapare) (född 1979), svensk ekonomhistoriker, serietecknare, bokförläggare och journalist